Марожан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марожан, Дженнифер (род. 1992) — немецкая футболистка венгерского происхождения, дочь Яноша Марожана.
 Марожан, Эрика (род. 1972) — венгерская актриса.
 Марожан, Янош (род. 1965) — венгерский футболист, отец Дженнифер Марожан.